Александр Алексеевич Соколов: Соколов, Александр Алексеевич (1840—1913) — русский журналист, драматург и романист.
 Соколов, Александр Алексеевич (1869—1943) — генерал-майор изобретатель.